Sansoni steht für:
 Sansoni (Verlag), italienischer Verlag mit Sitz in Florenz

Sansoni ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Sansoni (1886–1971), italienisch-deutscher Bildhauer
 Bruno Sansoni (1927–2018), deutscher Chemiker
 Giulio Cesare Sansoni (1837–1885), italienischer Verleger
 Helene Sansoni-Balla (1892–1982), deutsche Malerin
 Raffaele Riario, geb. Sansoni (1460–1521), italienischer Kardinal 
 Sébastien Sansoni (* 1978), französischer Fußballspieler
 Silvana Sansoni (* 1941), österreichische Schauspielerin und Hörspielsprecherin

Siehe auch:
 Sansone